Thorikón kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Órmos Thorikoú, vik, Attika, 
 Thorikón (ort i Grekland), Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar